Peek steht für:
 Peek (Mondkrater), benannt nach Bertrand Meigh Peek

Peek ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Peek (* 1969), australische Hockeyspielerin
 Bertrand Meigh Peek (1891–1965), britischer Astronom
 Dan Peek (1950–2011), US-amerikanischer Musiker bei America (Band)
 Frank William Peek (1881–1933), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Gustaaf Peek (* 1975), niederländischer Schriftsteller, Fotograf und Journalist
 Hammond Peek, US-amerikanischer Tontechniker und Oscar-Preisträger
 Harmanus Peek (1782–1838), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Johann Theodor Peek (1845–1907), deutscher Textilkaufmann und Firmengründer
 Kenneth L. Peek junior (1932–2020), US-amerikanischer Pilot, Generalleutnant der US-Luftwaffe
 Kim Peek (1951–2009), US-amerikanischer autistischer Inselbegabter
 Konrad Peek (1881–1926), deutscher Politiker (SPD), MdL Braunschweig
 Lewis Peek (* 1993), englischer Schauspieler
 Rainer Peek (1958–2009), deutscher Pädagoge
 Richard Peek (1914–2010), australischer Admiral
 Werner Peek (1904–1994), deutscher Klassischer Philologe und Epigraphiker

PEEK als Abkürzung:
 Polyetheretherketon
 Befehl der Programmiersprache BASIC, siehe POKE und PEEK

Siehe auch:
 Peekschlitten (Kufenfahrzeug)
 Peeker (Computerzeitschrift)
 Peek-a-boo (Begriffsklärung)
 Peek & Cloppenburg (Begriffsklärung)
 Peak (Begriffsklärung)
 Piek (Begriffsklärung)
 Pieck (Begriffsklärung)
 PIK (Begriffsklärung)
 PEK (Begriffsklärung)

Abkürzung